A Rádio Popular Afifense é uma estação emissora de rádio local. Emite ininterruptamente em FM na frequência 87,6 MHz para os concelhos de Viana do Castelo e Caminha a partir dos estúdios de Afife.

História 

A Rádio Popular Afifense foi criada por iniciativa do NAIAA em 1985. É uma das rádios locais mais antigas de Portugal.

Programação 

A rádio emite ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a sua programação inclui, entre outros:

 música regional, nacional e internacional;
 noticiários locais e nacionais;
 programas de entretenimento e interactivos;
 transmissões e relatos em directo de eventos (desporto, reuniões da assembleia de freguesia, missa dominical, etc.);
 entrevistas e debates;
 passatempos;
 publicidade

Contactos 
 www.afifense.radios.pt
  mms://stream.radio.com.pt/ROLI-ENC-023

Afifense
Afife
Estações de rádio fundadas em 1985
Fundações em Portugal em 1985